Лапки — розділовий знак

Топонім 

Лапки́ () — назва двох населених пунктів у Білорусі
 Лапки — село в Браславському районі Вітебської області
 Лапки — село в Столбцовському районі Мінської області

Див. також 
 Лапка